Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 11. bis zum 17. September 2017 in Kochi statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O50.

Herreneinzel

Setzliste 
 Narong Vanichitsarakul (Finale, Silber)
 Peter Moritz (2. Runde)
 Magnus Nytell (zurückgezogen)
 Surachai Makkasasithorn (3. Runde)
 Jean-Jacques Bontemps (Viertelfinale)
 Klaus Buschbeck (Viertelfinale)
 Chang Kim Long (2. Runde)
 Karoon Kasayapanan (Champion, Gold)

Resultate

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Betty Blair (Halbfinale, Bronze)
 Ye Wang (Halbfinale, Bronze)
 Bettina Villars (2. Runde)
 Zhou Xin (Champion, Gold)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Surachai Makkasasithorn / Narong Vanichitsarakul (2. Runde)
 Patrik Bjorkler / Nick Ponting (Viertelfinale)
 Magnus Nytell / Erik Söderberg (Viertelfinale)
 Karyanto Tan / Alexander Tandun (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Betty Blair / Debora Miller (Champions, Gold)
 Ye Wang /  Zhou Xin (Finale, Silber)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Magnus Nytell /  Grace Kakiay (Semfinals, Bronze)
 Erik Söderberg / Anki Gunners (Semfinals, Bronze)
 Toru Koizumi / Naoko Saegusa (Viertelfinale)
 Mark Topping /  Debora Miller (Finale, Silber)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Turnierseite

Senioren 2017
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2017
Weltmeisterschaft 2017